Frank O'Mara – ex mezzofondista irlandese
 Jason O'Mara – attore irlandese naturalizzato statunitense
 Jonny O'Mara – tennista britannico
 Kate O'Mara – attrice britannica
 Sean O'Mara – cestista statunitense